Svejkovský ist der Familienname folgender Personen:
 Jaroslav Svejkovský (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Lukáš Svejkovský (* 2001), US-amerikanisch-tschechischer Eishockeyspieler